Dit is een lijst van planetoïden 104901-105000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 104901 - || 2000 JM7 || 1 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104902 - || 2000 JN8 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104903 - || 2000 JJ9 || 3 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104904 - || 2000 JP9 || 3 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104905 - || 2000 JW9 || 4 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104906 - || 2000 JK10 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104907 - || 2000 JX10 || 3 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104908 - || 2000 JZ10 || 3 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104909 - || 2000 JV12 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104910 - || 2000 JL13 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104911 - || 2000 JX13 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104912 - || 2000 JB15 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104913 - || 2000 JK15 || 9 mei 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 104914 - || 2000 JJ16 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104915 - || 2000 JR16 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104916 - || 2000 JM17 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104917 - || 2000 JR17 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104918 - || 2000 JX17 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104919 - || 2000 JA18 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104920 - || 2000 JU18 || 3 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104921 - || 2000 JW18 || 3 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104922 - || 2000 JA19 || 3 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104923 - || 2000 JN20 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104924 - || 2000 JL21 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104925 - || 2000 JJ22 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104926 - || 2000 JS23 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104927 - || 2000 JU23 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104928 - || 2000 JS25 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104929 - || 2000 JX25 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104930 - || 2000 JO28 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104931 - || 2000 JC29 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104932 - || 2000 JH29 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104933 - || 2000 JJ29 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104934 - || 2000 JN29 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104935 - || 2000 JN30 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104936 - || 2000 JN31 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104937 - || 2000 JY31 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104938 - || 2000 JT32 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104939 - || 2000 JK33 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104940 - || 2000 JC35 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104941 - || 2000 JK35 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104942 - || 2000 JZ35 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104943 - || 2000 JQ40 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104944 - || 2000 JN41 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104945 - || 2000 JN42 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104946 - || 2000 JU42 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104947 - || 2000 JB43 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104948 - || 2000 JN43 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104949 - || 2000 JR44 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104950 - || 2000 JX44 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104951 - || 2000 JY44 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104952 - || 2000 JV45 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104953 - || 2000 JX45 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104954 - || 2000 JJ47 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104955 - || 2000 JH49 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104956 - || 2000 JK49 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104957 - || 2000 JR49 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104958 - || 2000 JS49 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104959 - || 2000 JN50 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104960 - || 2000 JY51 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104961 - || 2000 JX52 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104962 - || 2000 JY52 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104963 - || 2000 JE54 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104964 - || 2000 JP54 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104965 - || 2000 JH56 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104966 - || 2000 JU57 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104967 - || 2000 JW57 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104968 - || 2000 JX58 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104969 - || 2000 JF59 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104970 - || 2000 JQ59 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104971 - || 2000 JJ60 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104972 - || 2000 JX63 || 10 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104973 - || 2000 JM64 || 4 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104974 - || 2000 JX64 || 4 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104975 - || 2000 JB65 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104976 - || 2000 JH65 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104977 - || 2000 JK65 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104978 - || 2000 JZ65 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104979 - || 2000 JN69 || 1 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104980 - || 2000 JP71 || 1 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104981 - || 2000 JS71 || 1 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104982 - || 2000 JS73 || 2 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104983 - || 2000 JY73 || 2 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104984 - || 2000 JL77 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104985 - || 2000 JB79 || 4 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104986 - || 2000 JQ82 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104987 - || 2000 JK83 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104988 - || 2000 JB84 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104989 - || 2000 JH84 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104990 - || 2000 JR84 || 13 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104991 - || 2000 JT84 || 12 mei 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104992 - || 2000 JF85 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104993 - || 2000 JQ85 || 2 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104994 - || 2000 JY85 || 2 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104995 - || 2000 KJ || 23 mei 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 104996 - || 2000 KH2 || 26 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104997 - || 2000 KS2 || 26 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104998 - || 2000 KT2 || 26 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104999 - || 2000 KW2 || 26 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105000 - || 2000 KZ3 || 27 mei 2000 || Prescott || P. G. Comba|}

Planetoïdenlijsten